Dorotea de Sajonia (; Dresde, 4 de octubre de 1563-Wolfenbüttel, 13 de febrero de 1587) fue una princesa sajona de la Casa de Wettin, y por matrimonio princesa heredera de Brunswick-Wolfenbüttel.

Biografía 
Dorotea nació el 4 de octubre de 1563, siendo la hija del elector Augusto de Sajonia (1526-1586) y de su esposa Ana (1532-1585), hija del rey Cristián III de Dinamarca. De los 15 hijos del matrimonio de sus padres, solo cuatro sobrevivieron a su padre; Dorotea entre ellos.

El 26 de septiembre de 1585 en Wolfenbüttel, Dorotea de veintidós años de edad contrajo matrimonio con el futuro duque Enrique Julio de Brunswick-Wolfenbüttel (1564-1613), que era un año menor que ella. En ese momento, su madre estaba gravemente enferma y Dorotea «se sintió muy mal y lloró de pena» cuando se despidió. 

El matrimonio consolidaría una alianza protestante de príncipes alemanes, liderada por el conde palatino Juan Casimiro de Simmern, quien había contraído matrimonio con la hermana de Dorotea, Isabel, en 1570. Desafortunadamente, el matrimonio tendría una corta vida ya que Dorotea moriría de parto a la edad de 23 años, el 13 de febrero de 1587.

Enrique volvería a casarse unos pocos años después, el 19 de abril de 1590. Con su segunda esposa, Isabel de Dinamarca, Enrique tuvo diez hijos más, y una de ellas fue llamada Dorotea.

Descendencia 
Por su matrimonio con Enrique Julio, Dorotea tuvo una hija:
 Dorotea Eduviges (1587-1609), desposó en 1605 al príncipe Rodolfo de Anhalt-Zerbst (1576-1621).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wilhelm Havemann: Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, pág. 421
 Günter Meißner: Saur allgemeines Künstlerlexikon, K.G. Saur Verlag, p. 508
 Jörg Jochen Berns: Höfische Festkultur in Braunschweig-Wolfenbüttel, 1590-1666: Vorträge eines ..:, p. 421
 Karl August Muffat: Die Verhandlungen der protestantischen Fürsten in den Jahren 1590 und 1591 ...'', p. 5

Princesas de Alemania del siglo XVI
Consortes de la casa de Wettin
Nacidos en Dresde
Fallecidas por parto
Consortes de miembros de la casa de Welf